Johann Varnbüler ist der Name folgender Personen:

* Johann Conrad Varnbüler (1550–1609), deutscher Jurist
 Johann Konrad Varnbüler (1595–1657), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Johannes Varnbüler (1464–1545), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lindau